Isabel Allende (1942–) è una scrittrice cilena

 Isabel Allende Bussi (1945-), donna politica cilena, figlia di Salvador Allende e cugina della citata Isabel Allende
Isabel Allende Cano (1963-), politica messicana
Isabel Allende Karam, diplomatica e traduttrice cubana